Wand'rin' Star – singolo di Lee Marvin del 1970
 Wandering Star – brano dei Portishead del 1994, dall'album Dummy
 Wandering Star – singolo dei Noel Gallagher's High Flying Birds del 2019